Насельник або насельниця — назва ченця або черниці конкретного монастиря (наприклад, насельники монастиря Святої Катерини), який постійно проживає в обителі, член монастирської братії.

Посилання 
 Насельник — Церковнославянский словарь онлайн 

Православ'я
Чернецтво